Ичас () — литовская фамилия. Её женские варианты Ичене (; замужняя женщина) и Ичайте (; девичья фамилия).

Известные носители 
 Ичас, Йонас (1880—1931) — литовский историограф.
 Ичас, Мартинас (1885—1941) — литовский общественный деятель, адвокат и политик. 
 Ичас, Мартинас (1917—2014) — американский биолог, биохимик литовского происхождения.